Tatjana Andriejewna Osipowa z d. Roszczina (ros Татьяна Андреевна Осипова z d. Рощина; ur. 23 września 1987 w Kokczetawie) – kazachska biegaczka narciarska.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Tatjana Osipowa pojawiła się podczas mistrzostw świata juniorów w Stryn, jednak zajmowała odległe miejsca. Jeszcze trzykrotnie startowała na imprezach tego cyklu, najlepszy wynik osiągając na MŚJ w Tarvisio w 2007 roku, gdzie była osiemnasta w biegu na 5 km techniką dowolną. Trzy lata później, podczas mistrzostw świata U-23 w Hinterzarten była ósma na dystansie 10 km techniką klasyczną.

W Pucharze Świata zadebiutowała 1 grudnia 2007 roku w Ruce, zajmując 58. miejsce w eliminacjach sprintu stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty zdobyła 13 grudnia 2012 roku w Canmore, gdzie zajęła 26. miejsce w biegu na 10 km klasykiem. Najlepsze wyniki w klasyfikacji generalnej osiągnęła w sezonie 2012/2013, który ukończyła na 108. pozycji. Kilkakrotnie startowała na mistrzostwach świata, najlepszy wynik osiągając na mistrzostwach świata w Oslo, gdzie uplasowała się na 31. pozycji w biegu na 10 km techniką klasyczną. W 2010 roku brała udział w igrzyskach olimpijskich w Vancouver. Była tam dziewiąta w sztafecie, a bieg na 10 km stylem dowolnym ukończyła na 36. miejscu.

Jej mąż Aleksandr również uprawiał biegi narciarskie.

Osiągnięcia sportowe

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Uniwersjada

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2012/2013: 108.

Miejsca na podium 
Jak dotąd Osipowa nie stała na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Linki zewnętrzne 
 Tatjana Osipowa na stronie FIS

Przypisy 

Kazachscy biegacze narciarscy
Kazachscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1987
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Ludzie urodzeni w Kokczetawie
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2013